Tenisowy turniej Commonwealth Bank Tournament of Champions, zamykający sezon rozgrywek kobiecych, w 2009 roku rozegrany został w dniach 2 listopada - 8 listopada na indonezyjskiej wyspie Bali.

Do udziału w turnieju zaproszono jedenaście najlepszych zawodniczek świata według rankingu WTA obejmującego tylko zwycięstwa w turniejach o kategorii International Series (nie mogły zakwalifikować się do WTA Champions 2009) oraz jedną zawodniczkę z "dziką kartą". Tenisistki rywalizowały w czterech grupach po trzy osoby, jedna najlepsza z każdej grupy awansuje do półfinałów, zwyciężczynie półfinałów zagrały o najwyższe trofeum. Turniej był rozgrywany na kortach twardych w hali.

Zawodniczki rozstawione

Gra pojedyncza

Faza grupowa

Grupa 1 
Wyniki

Tabela

Grupa 2 
Wyniki

Tabela

Grupa 3 
Wyniki

Tabela

Grupa 4 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród 
Maksymalnie można zdobyć 150.000 $, jeśli zawodniczka wygra 2 mecze w grupie, półfinał i finał. Finalistka natomiast może wygrać co najwyżej 100 000 $, jeśli wygra dwa mecze w grupie, półfinał, a przegra finał.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Indonezji